Појам Завратец може се односити на:

 Завратец (Идрија), насељено место у општини Идрија, Република Словенија
 Завратец (Севница), насељено место у општини Севница, Република Словенија